1. Odcinek nici przewleczonej przy szyciu między jednym a drugim nakłuciem igły.

2. Sposób układania nici, która łączy materiały włókiennicze, kawałki skóry czy innych podobnych materiałów podczas szycia. Może być wykonywany ręcznie lub maszynowo.

Najczęściej spotykane ściegi:
 ścieg stębnowy, stębnówka (ścieg maszynowy, przeplatający nitkę górną z dolną; szeroki, ozdobny ścieg krawiecki, tworzący jedną nieprzerwaną linię);
 ścieg łańcuszkowy (po lewej stronie materiału nitki tworzą łańcuszek);
 ścieg okrętkowy (rzadki ścieg obejmujący brzegi zszywanych materiałów);
 fastryga (duży, rzadki ścieg, używany do prowizorycznego zszywania materiału);
 obdzierganie (obszycie – czy obrzucenie – drobnym, gęstym ściegiem brzegu tkaniny, np. dziurek do guzików).

3. Sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, zwany też splotem:
 ścieg (splot) pętelkowy (po jednej lub po obu stronach tkaniny czy dzianiny tworzy pętelki; używany przy produkcji tkanin frotté i dywanów; w rezultacie powstaje dzianina czy tkanina pętelkowa, albo dywan pętelkowy);
 ścieg pończoszniczy, jersey (o gładkim splocie oczek, prawych po jednej, lewych po drugiej stronie wyrobu);
 ścieg ryżowy (tworzy deseń podobny do podłużnych ziaren ryżu);
 ścieg fakturowy;
 ścieg łańcuszkowy, łańcuszek (ścieg szydełkowy, także wykonywany igłą; tworzy szereg zazębiających się oczek);
 półsłupek (dość ścisły ścieg szydełkowy, służący do wykończeń);
 słupek (ścieg szydełkowy o podobnym przeznaczeniu);
 nabieranie oczek (specjalny ścieg do wykonania oczek, które są  podstawą dalszych rzędów roboty na drutach lub na maszynie dziewiarskiej).

4. Sposób przewlekania nici w hafcie czy wyszywaniu w celu ozdobienia, połączenia lub wykończenia materiału.

Ściegi hafciarskie dzielą się na zasadnicze grupy:
 ściegi przed igłą;
 ściegi za igłą;
 ściegi zadziergiwane;
 ściegi krzyżowane;
 ściegi nakładane;
 haft właściwy.

5. Warstwa metalu nałożonego w czasie spawania wzdłuż osi spoiny przez jednorazowe przejście elektrody w czasie spawania elektrycznego, lub pałeczki, np. w trakcie spawania gazowego.

Sztuka użytkowa
Zdobnictwo
Krawiectwo